Гробље кућних љубимаца се може односити на:

Гробље кућних љубимаца, хорор роман Стивена Кинга из 1983.
Гробље кућних љубимаца, амерички хорор филм из 1989.
Гробље кућних љубимаца, песма бенда Рамонс из 1989.
Гробље кућних љубимаца 2, амерички хорор филм из 1992.
Гробље кућних љубимаца, амерички хорор филм из 2019.